Kaffa – lud afrykański 
 Kaffa – region w Etiopii
 Teodozja – miasto na Krymie, dawniej znane jako Kaffa
 Kaffa – historyczne państwo w Afryce, w 1897 podbite przez Etiopię